Uyttendaele est un nom de famille porté par :
 Julien Uyttendaele (né en 1991), homme politique belge ;
 Marc Uyttendaele (né en 1961), avocat belge ;
 Nathan Uyttendaele (né en 1987), statisticien et vidéaste Web belge.